B14, B-14 oder B 14 ist die Abkürzung für:

 die deutsche Bundesstraße 14
 die österreichische Klosterneuburger Straße B14 
 die Nationalstraße B14 in Namibia
 eine Variante des  US-amerikanischen Bombers Martin B-10

B14 steht für:

 eine Rennjolle, siehe B14 (Jolle)

B14